San Miguel Chapultepec puede designar a:
El pueblo de la Ciudad de México San Miguel Chapultepec, desaparecido en el siglo XIX.
La colonia San Miguel Chapultepec, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.